W Rumunii
 Valea Salciei – gmina w okręgu Buzău
 Valea Salciei – wieś w okręgu Bacău, w gminie Vultureni
 Valea Salciei – wieś w okręgu Buzău, w gminie Valea Salciei
 Valea Salciei-Cătun – wieś w okręgu Buzău, w gminie Valea Salciei